Duva kan syfta på:

 Duva – en familj som indelas i mer än 40 släkten, se duvor
 Duva (djur) – ett släkte av koralldjur
 Duva (släkt) – en dansk släkt som under medeltiden invandrade till Sverige
 A.G. Dufva – ett företag grundat 1847 som anlade Sveriges första nysilverfabriker
 Fredsduva – en duva avbildad med en olivkvist i näbben och är en symbol för fred
 Ränteduva – penningpolitisk beslutsfattare som vanligen föredrar att sänka styrräntan

Se även
 Duvan